David G. Lee (n. 1942) – cestista statunitense
David Lee (n. 1983) – cestista statunitense
David Lee (n. 1982) – pallavolista statunitense
David M. Lee (n. 1931) – fisico statunitense, premio Nobel per la fisica nel 1996
David Lee (1967-) – calciatore inglese
David Lee (1969-) – calciatore inglese
David Lee (1949-) – politico taiwanese
David Lee – giocatore di football americano statunitense